Lithophane japonica är en fjärilsart som beskrevs av Neub. 1903. Lithophane japonica ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
japonica